Фильмы:

 «Маленькие беглецы» — белорусский фильм 2005 года.
 «Маленькие беглецы» — кубинский фильм 2005 года.

См. также 
  — американский фильм 1953 года.
 «Маленький беглец» — советско-японский фильм 1966 года.